Bondy ist der Name einer Stadt in Frankreich:

 Bondy im Département Seine-Saint-Denis im Großraum Paris

Bondy ist der (ursprünglich böhmisch-jüdische, von hebr. Jomtow, „guter Tag“, „Feiertag“, abgeleitete) Familienname folgender Personen:

 Alina Bondy-Glassowa (1865–1935), polnische Malerin
 Arpad Bondy (* 1947), deutscher Produzent, Komponist, Autor, Regisseur, Filmeditor und Sounddesigner
 Barbara Bondy (* 1927), deutsche Literaturwissenschaftlerin und -kritikerin
 Curt Bondy (1894–1972), deutscher Psychologe und Sozialforscher
 Egon Bondy (bürgerlicher Name Zbyněk Fišer; 1930–2007), tschechischer Dichter und Philosoph
 Emma Ritter-Bondy (1838–1894), schottische Pianistin und Musikpädagogin
 François Bondy (1915–2003), Schweizer Essayist, Literaturkritiker und Journalist
 Gertrud Bondy (1889–1977), Medizinerin, Psychoanalytikerin, Pädagogin
 Gustav Bondy (1870–1954), österreichischer Otologe

 Ida Bondy, Geburtsname von Ida Stolz (1841–1903), österreichische Pianistin
 John Adrian Bondy (* 1944), Professor für Graphentheorie an der University of Waterloo, Canada
 Josef Adolf Bondy (1876–1946), deutscher Journalist, Schriftsteller, Kritiker, Chefredakteur und Herausgeber
 Judith Bondy (* 1989), Modedesignerin
 Louis Wolfgang Bondy (1910–1993), deutsch-britischer Buchhändler und Kommunalpolitiker
 Luc Bondy (1948–2015), Schweizer Theaterregisseur
 Max Bondy (1892–1951), deutscher Reformpädagoge
 Oscar Bondy (1870–1944), österreichischer Kunstsammler
 Ottilie Bondy (1832–1921), österreichische Frauenrechtlerin
 Otto Bondy (1844–1928), österreichischer Industrieller
 Phil Bondy, amerikanischer Bucket-Drummer, Street-Performer
 Ruth Bondy (1923–2017), israelische Kolumnistin und Schriftstellerin
 Walter Bondy (1880–1940), Maler und Galerist in Frankreich